Marcel Ourdouillié, né le  à Isbergues et mort le , est un footballeur français. Il était milieu de terrain.

Carrière 

 ????-1938 : USL Dunkerque.
 1938-1950 : RC Lens.

Palmarès 
 Champion de  Division (Groupe Nord) : 1944
 Finaliste de la Coupe de France : 1948
 Une sélection avec l'équipe de France : Belgique - France (2-1), le .

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1913
Naissance dans le Pas-de-Calais
Footballeur international français
Joueur de l'Équipe fédérale Lens-Artois
Joueur de l'USL Dunkerque
Joueur du Racing Club de Lens
Décès à 48 ans
Décès en juillet 1962